Filmrolle steht für:

 das aufgerollte fotografische Filmmaterial, siehe Rollfilm
 eine einzelne Rolle Filmmaterial eines Filmwerks, siehe Akt (Film)
 die Figur, die ein Schauspieler in einem Film darstellt, siehe Rolle (Theater)

Siehe auch: